Ленен — топоним и фамилия:

 Ленен, Лазар Републикан (1793–1877) – букинист и работник текстильной промышленности Амьена, маг, оккультист и автор книги «Каббалистическая наука». 
 Ленен — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Братья Ленен — французские художники.